Cuore di campione – film statunitense del 1983 diretto da Ralph L. Thomas
Cuore di campione – film statunitense del 1985 diretto da Richard Michaels